Katschtal heißen:

 Katschtal (Kärnten), Nebental des Liesertals beim Rennweg in Kärnten, zum Katschbergpass
 Katschtal (Steiermark), Nebental des Murtals beim Katsch und St. Peter am Kammersberg, zum Sölkpass

Siehe auch:
 Katschbach